Félix Chaudoir (?-1904), compositeur français ;
 Georges Chaudoir (1890-1969), maître tapissier et peintre cartoniste belge ;
 Ivan de Chaudoir (1858-1912), mécène russe ;
 Maximilien de Chaudoir (1816-1881), entomologiste russe ;

Voir aussi
 Drève Louisa Chaudoir à Auderghem (Belgique).